Jesús Rodríguez Picó (1953-), un clarinetista, compositor i pedagog català
 Jesús Rodríguez Magro (1960-), un ex ciclista espanyol.
 Jesús Rodríguez Tato (1983-), un futbolista espanyol.
 Sergio-Jesús Rodríguez (1967-), un novel·lista i poeta mexicà.